Szidat ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Szidat (* 1938), deutscher Althistoriker
 Lothar Szidat (1892–1973), deutscher Zoologe und Parasitologe, Direktor der Forschungsstation Rossitten
 Sönke Szidat (* 1970), Schweizer Chemiker